Ел Еспиназо дел Дијабло има више значења:

 Ел Еспиназо дел Дијабло, Ла Есперанза (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Еспиназо дел Дијабло (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Еспиназо дел Дијабло (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Еспиназо дел Дијабло (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику